Красный Посёлок, Красный посёлок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Посёлок — деревня в Пуховичском районе Минской области.

Россия 
 Красный Посёлок — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Красный Посёлок — бывший посёлок в Вотской автономной области.
 Красный Посёлок — хутор в Новопокровском районе Краснодарского края.
 Красный Посёлок — хутор в Суджанском районе Курской области.
 Красный Посёлок — ныне не существующий посёлок на территории Тосненского района Ленинградской области.
 Красный Посёлок — село в Чамзинском районе Мордовии.
 Красный Посёлок — деревня в Истринском районе Московской области.
 Красный Посёлок — деревня в Чудовском районе Новгородской области.
 Красный Посёлок — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Красный Посёлок — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Красный Посёлок — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Красный Посёлок — деревня в Рыбновском районе Рязанской области.
 Красный Посёлок — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Красный Посёлок — деревня в Старицком районе Тверской области.

Крым 
 Красный Посёлок — село в Сакском районе Крыма, включённое в состав Червоного.